

Cinema 

 Grotesque (The Grotesque) – film del 1995
 Grotesque (Gurotesuku) – film del 2009

Musica 
Grotesque – gruppo musicale
Grotesque – album dei The Fall del 1980

Altro 

 Grotesque – stile di caratteri tipografici senza grazie
 Grotesque – libro della scrittrice Natsuo Kirino pubblicato nel 2003

Pagine correlate 

Grottesco